Carlos Manuel Martínez Castro (1999–), een Costa Ricaans voetballer.
Carlos Martínez Álvarez (1955–), een Spaanse pantomime-acteur.
Carlos Martínez Díez (1986–), een Spaans voetballer.